Tarletonbeania är ett släkte av fiskar. Tarletonbeania ingår i familjen prickfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Prickfiskar
Tarletonbeania